Az Allsvenskan 1994-es szezonja volt a bajnokság hetvenedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes az IFK Göteborg lett. Ez volt a klub tizenkettedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források

Nyomtatott
 
 
 

Internetes
 
 

Allsvenskan szezonok
Sved